Курт (Кутти) Вайс (; ) — немецкий легкоатлет, выступавший в беге на короткие и средние дистанции и в десятиборье, и хоккеист на траве, нападающий, тренер. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 1936 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года.

Биография 
Эрих Цандер родился 30 марта 1906 года в немецком городе Берлин.

Играл в хоккей на траве за «Берлинер-92», в составе которого стал чемпионом Германии 1937—1938 годов. Впоследствии перешёл в СК Люфтваффе из Гамбурга, с которым выиграл чемпионский титул в 1944 году.

В 1928 году вошёл в состав сборной Германии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Амстердаме и завоевал бронзовую медаль. В матчах не участвовал.

В 1936 году вошёл в состав сборной Германии по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Берлине и завоевал серебряную медаль. Играл на позиции нападающего, провёл 3 матча, забил 6 мячей (три в ворота сборной Дании, два — Нидерландам, один — Индии).

В 1927—1947 годах провёл 40 матчей за сборную Германии, оставаясь лидером по этому показателю до 1956 года.

Также занимался лёгкой атлетикой. Был чемпионом Германии в десятиборье в 1927, 1929—1930 годах, завоевал серебро в 1926 году, установил два рекорда страны в 1927 и 1929 годах. Соавтор рекордов страны в эстафетах 4х200 метров и 4х400 метров в 1929 году, 10х100 метров в 1927 году.

Не окончил учёбу после спортивной поездки в Японию в 1929 году. До начала Второй мировой войны работал в страховой компании.

После Второй мировой войны до 1972 года работал тренером женской хоккейной команды «Харвестехудер» из Винтерхуде, с которой 6 раз выигрывал чемпионат ФРГ. В 1952 году тренировал мужскую сборную ФРГ на летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки, где она заняла 5-е место.

Умер 29 мая 1995 года в Берлине.

Примечания 

Легкоатлеты по алфавиту
Хоккеисты на траве Германии
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1928 года
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1936 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1936 года
Тренеры Германии
Тренеры мужской сборной Германии по хоккею на траве
Спортсмены нескольких видов спорта
Бегуны на короткие дистанции Германии
Бегуны на средние дистанции Германии
Многоборцы Германии
Чемпионы Германии по лёгкой атлетике
Рекордсмены Германии по лёгкой атлетике
Игроки мужской сборной Германии по хоккею на траве